Cacciatori di frontiera (The Bounty Hunter) – film statunitense del 1954 diretto da André De Toth
The Bounty Hunter – film statunitense del 1990 diretto da Robert Ginty
Il cacciatore di ex (The Bounty Hunter) – film statunitense del 2010 diretto da Andy Tennant